Gion-Reto Killias (né en 1970 à Zurich) est un monteur suisse.

Biographie 
Gion-Reto Killias termine ses études de cinéma-vidéo à la Haute École d'art de Zurich. Ensuite il devient monteur indépendant.

En 2012, il a le prix spécial du jury du Prix du cinéma suisse. En 2018, il a le prix du meilleur montage pour le documentaire Almost There.

Filmographie 
 2002 : Gran Canaria (court métrage)
 2002 : Mutter (documentaire)
 2004 : Bei Parish (court métrage documentaire)
 2004 : La fidanzata (court métrage)
 2006 :  (TV)
 2006 : The Magic Cut (court métrage)
 2006 : Das Fräulein
 2006 : One Love (documentaire)
 2007 : Block (court métrage)
 2007 : Interruptus (court métrage)
 2009 : Las pelotas (court métrage)
 2009 : Pepperminta
 2009 :  (TV)
 2010 : Der letzte Weynfeldt (TV)
 2010 : Zu zweit
 2011 : 
 2011 : Trois sœurs
 2012 : Eine wen iig, dr Dällebach Kari
 2012 :  (TV)
 2012 : Déposer les enfants (court métrage)
 2013 : Les Frères noirs
 2013 : 
 2014 : 
 2015 : Persi (court métrage)
 2015 : 
 2015 : Une cloche pour Ursli
 2016 : Almost There (documentaire)
 2017 : Zwiespalt (TV)
 2017 : Around Luisa
 2018 : Amur senza fin
 2019 : Where We Belong (documentaire)
 2020 : Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen (TV)

Liens externes

Références 
 

Monteur suisse
Naissance en 1970
Naissance à Zurich